św. Alojzy Gonzaga (1568-1591) – włoski jezuita
 św. Alojzy Scrosoppi (1804-1884) – włoski filipin, założyciel opatrznościanek
 św. Alojzy Józef Wiaux, Mucjusz María Wiaux (1841-1917) – belgijski  lasalianin
 św. Alojzy Guanella (1842-1915) – włoski duchowny katolicki
 św. Alojzy Orione (1872-1940) – włoski prezbiter, założyciel orionistów
 św. Alojzy Versiglia (1873-1930) – włoski salezjanin, misjonarz, biskup, męczennik

Zobacz też: błogosławiony Alojzy